A breza főnév több szláv nyelvben a nyírfa neve, melyet számos földrajzi név is tartalmaz:

Települések

Bosznia-Hercegovina
Breza város Zenica-Doboj megyében

Bulgária
Breza falu Rudozem községben Szmoljan megyében

Horvátország
Breza falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében
Breza falu Klana községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Montenegró
Breza falu Kolašin községben

Szerbia
Breza falu Sjenica községben a Zlatibori körzetben

Szlovákia
Breza falu a Zsolnai kerületben a Námesztói járásban

Szlovénia
Breza falu Trebnje községben Délkelet-Szlovéniában
Mala Breza falu Laško községben Savinjska régióban